Prisoners ist der Name von:
 Prisoners (1983), US-amerikanisch-neuseeländischer Independentfilm von Peter Werner
 Prisoners (1991), US-amerikanischer Horrorkrimi von Sam Irvin
 Prisoners (2013), US-amerikanischer Thriller von Denis Villeneuve
 The Prisoners, britische Rockband

Siehe auch:
 The Prisoner